У́лица Цви́ллинга — улица в различных населённых пунктах Урала, названная в честь уральского революционера Самуила Моисеевича Цвиллинга.

 Улица Цвиллинга — улица в Екатеринбурге.
 Улица Цвиллинга — улица в Оренбурге.
 Улица Цвиллинга — улица в Соль-Илецке.
 Улица Цвиллинга — улица в Троицке.
 Улица Цвиллинга — улица в Челябинске.

См. также 
 Цвиллинг
 Цвиллинга